Perkolation kan avse: 

 Perkolation – infiltrerat vatten från nederbörden rör sig nedåt i markprofilen mot grundvattnet
  Perkolation – när vatten passerar kaffebönorna flera gånger, se Perkolator